Columbia Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Columbia Mountain (Colorado)	
 Columbia Mountain (Georgia)	
 Columbia Mountain (Kalifornien)	
 Columbia Mountain (Montana)	
 Columbia Mountain (Nevada)	
 Columbia Mountain (Washington)